Jan Lindström kan syfta på:

 Jan Lindström (1936–2021), militär. 
 Jan Lindström (1937–2015), journalist.